Фрейзер Макларен (,  29 жовтня 1987, Вінніпег) — канадський хокеїст, що грав на позиції крайнього нападника, тафгай.

Ігрова кар'єра 
Хокейну кар'єру розпочав 2003 року в ЗХЛ.

2007 року був обраний на драфті НХЛ під 203-м загальним номером командою «Сан-Хосе Шаркс». 

Протягом професійної клубної ігрової кар'єри, що тривала 9 років, захищав кольори команд «Сан-Хосе Шаркс» та «Торонто Мейпл-Ліфс».

Загалом провів 103 матчі в НХЛ, включаючи 1 гру плей-оф Кубка Стенлі.

Статистика

Примітки

Посилання 
 

Уродженці Вінніпега
канадські хокеїсти
Хокеїсти «Сан-Хосе Шаркс»
Хокеїсти «Торонто Мейпл-Ліфс»
Хокеїсти АХЛ‎
Задрафтовані «Сан-Хосе Шаркс»